Sylva (rivier), een rivier in Rusland
Sylva (North Carolina), een plaats in de staat North Carolina in de Verenigde Staten
Sylva (album), album uit 2016 van het Metropole Orkest samen met Snarky Puppy
Ook:
Sylva Brébart, Belgisch voetballer
Tony Sylva, Senegalees voetballer